A Peleș ezeket jelentheti Romániában:

Települések
 Nagypeleske, falu Szatmár megyében
 Peles, falu Fehér megyében

Egyéb
 Peleș-kastély, Sinaia, Prahova megye
 Peleș-patak, a Prahova folyó mellékvize